Ру́дольф фон Ше́лиа (иногда в русском написании — фон Шелиха) (; (, деревня Цессель, Силезия, Германская империя, ныне Чешле, Польша — , Берлин, Германия) — барон, немецкий дипломат, агент советской разведки (оперативный псевдоним Ариец).

Биография 
Учился в университетах Бреслау и Гейдельберга, получил юридическое образование. Участник Первой мировой войны 1914—1918 гг., награждён Железным крестом 1-го и 2-го класса, серебряной медалью за ранение. С 1922 на дипломатической службе: был атташе в Праге, Анкаре, вице-консулом в Катовице. В 1930 году переведён в Варшаву. Член НСДАП с 1933 года. С августа 1939 г. работал в центральном аппарате МИД Германии, возглавлял группу «Отделы по территориальным секторам», в которую входили области Центральной и Восточной Европы.

Работа на советскую разведку 

В 1937 году во время работы в посольстве Германии в Варшаве был завербован советской военной разведкой. Пытался помогать своим еврейским и польским друзьям; при этом работал на материальной основе. Связь с Центром поддерживал через агента Альту (Ильза Штёбе). Поставлял в Москву ценную информацию политического характера, в частности, в конце декабря 1940 года сообщил о разработке «Директивы 21» (плана нападения на СССР, более известного под названием «Барбаросса»).

В 1942 году гестапо арестовало связного, направленного Москвой к Шелиа, и через него вышло на самого Арийца. На допросах Шелиа выдал Штёбе, уже арестованную к тому времени. Был осуждён за государственную измену и казнён.

Примечания

Литература 
 Фашизм и антифашизм. Энциклопедия. М., Терра, 2008;
 Гладков Т. Король нелегалов. М., Гея-итэрум, 2000;
 Sahm Ulrich. Rudof von Scheliha 1897—1942. Ein deutscher Diplomat gegen Hitler, Verlag C. H. München: Beck, 1990.

Члены Красной капеллы
Источники разведки СССР
Выпускники Вроцлавского университета
Участники Первой мировой войны (Германия)
Казнённые за шпионаж
Казнённые в 1942 году
Дипломаты Германии